Clementsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clementsville (Idaho)
 Clementsville (Kentucky)
 Clementsville (North Dakota)
 Clementsville (Tennessee)